Вознесе́нка () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Вознесенского сельского округа. Код КАТО — 114031100.

География 
Село расположено на северо-востоке района, на берегах реки Кайракты, на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к юго-западу от города Макинск, административного центра района.

Абсолютная высота — 325 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,3°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 430 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Купчановка — на севере, аул Тастыозек — на востоке, аул Токтамыс — на западе.

Через село протекает река Кайракты, западнее проходит автодорога областного значения КС-1 «Жалтыр — Макинск».

История 
Первоначально село было основано как русское поселение «Вознесенское» в 1896 году, в составе Макинской волости, Кокчетавского округа (впоследствии образован в уезд). Сельское общество образовалось в том же году, с 1909 года — волостное село; включавший на момент 1917 года — 17 селений. В селе имелась — однопрестольная церковь в честь Вознесения Господня, построенная в 1898 году и освященная в 1902 году. Население прихода Вознесенского — 2 177 душ мужского пола и 2 016 душ женского пола. Из них в Вознесенском — 1 620 душ обоего пола, в посёлках Ергольском — 668, в Пушкинском — 320, в Капитоновском — 475, в Белоцерковском — 481, в Ковалевском — 405, в Новокиевском — 224 душ. В селе Вознесенском — до 80 душ обоего пола латышей католического вероисповедания. Прихожане-переселенцы преимущественно из Черниговской губернии.

6 октября 1923 года на основании постановления ЦИК КазАССР от 5 июля 1923 года — Вознесенская волость была присоединена к Макинской волости (волостное село — Макинское). Макинская волость на начало 1924 года — 11 сельсоветов, 40 селений, 2 739 дворов с общим населением в 14 014 чел. 

Указом Президиума ВЦИК от 31 января 1935 года — был образован «Макинский район» с административным центром в селе Вознесенка, в составе Карагандинской области. С 30 июля 1957 года административный центр района — город Макинск.

Население 
В 1989 году население села составляло 2238 человек (из них русские — 50%, немцы — 30%).

В 1999 году население села составляло 1684 человека (816 мужчин и 868 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1377 человек (663 мужчины и 714 женщин).

Инфраструктура 
В селе функционируют:
 Вознесенская общеобразовательная средняя школа;
 Врачебная амбулатория;
 8 частных магазинов.

Улицы 
 ул. Интернациональная,
 ул. Кирова,
 ул. Комсомольская,
 ул. Ленина,
 ул. Лесная,
 ул. Ломоносова,
 ул. Мира,
 ул. Огородная,
 ул. Пионерская,
 ул. Советская,
 ул. Степная,
 ул. Студенческая,
 ул. Тимирязева,
 ул. Целинная.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Буландынского района